A man without love (Kenneth McKellar); single van Kenneth McKellar, inzending van Eurovisiesongfestival
A man without love (Engelbert Humperdinck); single van Engelbert Humperdinck, een Britse versie van een inzending van het Festival van San Remo